Галичани може да се отнася за:

 Галичани, село в община Прилеп, Северна Македония;
 Галичани е името на жителите на паланката Галичник, Северна Македония;
 Галичани, село във Волинска област, Украйна;
 Галичани, село в Лвовска област, Украйна;
 Галичани е името на жителите на Галиция, историко-географска област в Полша и Украйна.